Владимирцов — русская фамилия. Известные носители:

 Владимирцов, Александр Александрович (1911—1987) — советский композитор.
 Владимирцов, Борис Яковлевич (1884—1931) — российский учёный-востоковед, монголовед.